Курмо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Эрикур-Уэст. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70182.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Безансона, в 36 км к востоку от Везуля.

Более 80 % территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 101 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 71 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 45 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 63,4 %, в 1999 году было 61,6 %). Из 45 активных жителей работали 40 человек (24 мужчины и 16 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 26 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона